Santa Colomba de las Monjas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Colomba de las Monjas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Santa Colomba de las Monjas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar